Plaats in Indonesië
 Jagalan (Banguntapan), een plaats in het regentschap Bantul van de provincie Jogjakarta
 Jagalan (Karangnongko), een plaats in het regentschap Klaten van de provincie Midden-Java
 Jagalan (Kota Kediri), een plaats in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
 Jagalan (Magersari), een plaats in het regentschap Mojokerto van de provincie Oost-Java,
 Jagalan (Semarang Tengah), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java